Dryfoos ist der Familienname folgender Personen:

 Orvil Dryfoos (1912–1963), US-amerikanischer Verleger
 Susan Warms Dryfoos (* 1946), US-amerikanische Filmemacherin und Autorin
Siehe auch:
 Dryfoose